Шона Макдональд (род. 21 февраля 1981 года) — шотландская актриса кино, театра и телевидения. Широко известна по дилогии «Спуск», телесериалу «Призраки» и фильму «Грязь».

Биография 
Шона Макдональд родилась в Малайзии, однако вскоре семья вернулась в Эдинбург. Окончила Королевскую Шотландскую академию музыки и драмы. Карьера актрисы началась в 1999 году.

Замужем, имеет трёх детей.

Фильмография

Роли в кино 
 1999: Сборщик долгов — Катриона
 2000: Рассвет — Эмили
 2001: За покупками на ночь — Гейл
 2004: xакетное Сообщение — Екатерина
 2004: Чудоземля — Сандра
 2005: Спуск — Сара
 2006: Куриный суп (короткометражный фильм) — Джесс
 2007: Джексэм — Рэйчел
 2007: Ферма — Кэти
 2008: Хроники мутантов — Аделаида
 2008: Тихая ночь, смертельная ночь — Сестра Маргарет
 2009: Спуск 2 — Сара
 2011: Поход — Елена
 2013: Грязь — Кэрол Робертсон
 2015: Вой — Kate
 2018: Проклятие Хопвелл

Телевидение 
 2000: Комнаты смерти: Загадки настоящего Шерлока Холмса — Хизер
 2002: Таггарт — Елена Маккейб
 2003—2004: Призраки — Сэм Бакстон
 2003: Большая игра (мини-сериал) — Соня Бейкер
 2006: Море душ — Рози
 2007: Свадебные Красавицы — Рона
 2008: Раскопки (серия 1, эпизод 3) — Боудикка
 2013: Улица потрошителя (серия 1, Эпизод 7) — Марта
 2014: Хемлок Гроув — доктор Галина Железнова-Бурдуковская
 2018: Плач — доктор Уоллас

Роли в театре 
 Приятель Джои — Стюардесса (Театр Цитизенс, Глазго)
 Победы — Девоншир / Пайл (Королевский лицей, Эдинбург)
 Вид с моста — Екатерина (Бирмингем Рэп)
 Реализм — роль не известна (Национальный театр Шотландии)
 Мария Стюарт получила свой отрубили голову — Мэри, королева Шотландии / Мэриан (Королевский лицей, Эдинбург)

Примечания

Ссылки